Морской фасад — многозначное понятие:

 Морской фасад — проект и территория расширения Васильевского острова.
 Морской фасад — морской пассажирский порт в Санкт-Петербурге.
 Морской фасад — проектируемая станция Петербургского метрополитена в составе Лахтинско-Правобережной линии.